Дмитрий Николаевич Запольский (31 декабря 1958 Ленинград — 8 августа 2021 года, Рига) — советский, российский журналист, политический аналитик, телеведущий. Политик, депутат Ленсовета 21-го созыва. Главный редактор и вице-президент корпорации «Русское видео».

Биография

В советское время 
Дмитрий Николаевич Запольский родился 31 декабря 1958 года в Ленинграде.

После окончания вечерней школы служил в специальной военизированной охране Министерства финансов СССР, охранял Ленинградский монетный двор, был начальником караула, перевозившего золотые и платиновые слитки по СССР. После увольнения работал фельдъегерем в спеццентре военной связи ЛенВМБ, затем инспектором Ленинградской таможни.

В 1980 году создал независимую молодежную газету в СССР «Перекресток», которая выходила тиражом 30-50 тысяч раз в неделю. В 1983 году поступил на факультет географии и биологии, бросив медицинское училище, где проучился три года по специальности «санитарный фельдшер».

В 1987 году после четвёртого курса стал работать в штате газеты «Смена» корреспондентом.

Опубликовал интервью с Борисом Ельциным, когда тот находился в опале, и цензура вычеркивала любые позитивные упоминания о нём.

С 1989 года работает в различных избирательных кампаниях как психолог и политтехнолог. В этом же году по распоряжению Ленинградского Обкома КПСС газету «Перекресток» было запрещено печатать в типографиях города.

В 1990 году был избран народным депутатом Ленсовета XXI созыва, назначен секретарем постоянной комиссии по правам человека.

Вел правозащитную деятельность, контролировал соблюдение прав человека в следственных изоляторах, психиатрических больницах, колониях. Был инициатором расследования незаконной приватизации Балтийского морского пароходства, возглавлял специальную депутатскую комиссию, пришедшую к выводам о многочисленных нарушениях при продаже судов и объектов недвижимости. Одновременно работал корреспондентом программы «Факт» на Ленинградском телевидении. Был инициатором возвращения городу исторического названия Санкт-Петербург.

После распада СССР 
В 1993 году создал ежедневную программу «Хроника событий» на ГТРК «Петербург», которая выходила в эфир всего несколько недель и была закрыта по решению руководства канала после того, как в ней прозвучала критика в адрес Бориса Ельцина. В этом же году возглавил отдел пропаганды избирательного штаба партии «Союз Труда» на выборах в Государственную Думу первого созыва.

С декабря 1994 года — режиссёр Регионального телевидения Санкт-Петербурга, впоследствии директор информационного вещания и автор ежедневной программы «Вавилон ДЗ». В 1995 году принимал участие в качестве консультанта Анатолия Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга. С весны 1996 года программа «Вавилон» стала выходить на 11-м телеканале Петербурга, принадлежащем государственной корпорации «Русское видео».

Программа «Вавилон» выходила в эфир «Русского видео» ежедневно и имела рейтинг до 70 % процентов. В этом же году участвовал в избирательной кампании Бориса Ельцина. Тогда же начал участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга в качестве кандидата, но не был зарегистрирован избиркомом из-за неправильно оформленных подписей. С 1997 года — директор актуального вещания «Русского видео», главный редактор и вице-президент корпорации.

В 1999 году создал интерактивное в России «судебное» ток-шоу «Последняя инстанция» на ГТРК-5 канал, положив начало новому жанру, в котором затем стали работать многие тележурналисты на федеральных каналах. Программа «Последняя инстанция» была закрыта по просьбе губернатора Владимира Яковлева после того, как в ней обсуждалось захоронение останков царской семьи. В том же году участвовал в выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 12-му избирательному округу, но проиграл Сергею Миронову, впоследствии не ставшему председателем ЗАКСа.

С 2000 по 2011 годы 
С 2000 по 2011 год вел программу «Петербургское время» на Региональном Телевидении и телеканале Парус-ТВ (ОТВ-ТВЦ) в Санкт-Петербурге.

С 2002 года работает как психоаналитик и психолог-консультант.

В 2003 году возглавлял клинику «Биомед».

C 2006 по 2010 вел колонку сексолога в журнале Космополитен-Россия.

С 2009 по 2010 работал советником председателя Ленинградской федерации профсоюзов, редактором петербургской вкладки в профсоюзную газету «Солидарность». Был уволен по решению совета федерации за критические публикации в адрес профсоюзных лидеров.

Образование и научная работа 
С 1997 года сосредоточился на образовании и научной работе.

В 2000 году закончил философский факультет РГПУ имени Герцена.

В 2002 году — медицинский факультет Государственной еврейской академии имени Маймонида. В том же году написал монографию «Политическое лидерство как социальный феномен», ставшую одной из самых цитируемых работ по политологии в России.

В 2002—2004 годы — доцент актёрского факультета Государственной академии театрального искусства (ныне Российский государственный институт сценических искусств).

В 2003 году закончил аспирантуру при Академии общественных связей и Институт глубинной психологии и сексологии по специальности «сексолог-консультант».

В 2003 году — преподаватель специальных курсов в Институте инженеров кино и телевидения, Гуманитарном университете профсоюзов.

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию в ВМАК.

В 2004—2006 годы — доцент факультета философии человека РГПУ.

В 2008—2010 годы — профессор Академии государственной службы при президенте РФ.

В 2011 году, совместно с группой петербургских журналистов, опубликовал письмо — манифест о создании независимого СМИ — Общественного телевидения.

Эмиграция: 2011 — 2021 
В 2011 году эмигрировал из России.

После отъезда из России переехал в Таиланд, где на борту корабля «SEA DRAGON» в окрестностях архипелага Ко Чанг организовал плавучий дайв-центр.

В 2016 году,  переехал в Финляндию в качестве репатрианта, где и проживал до конца жизни.

Создатель и ведущий медиа-проекта «Пространство смыслов» на канале youtube, где в прямом эфире проводил интервью с экспертами в различных отраслях деятельности.

В 2019 году стало известно, что Дмитрий Запольский написал книгу «Путинбург», которая выходит в британском издательстве PVL Consulting Ltd, которое оформлено на гражданку Израиля Полину Хасину..

Смерть 
8 августа 2021 года супруга Дмитрия Запольского Елизавета сообщила на его странице в Фейсбуке, что он умер в Риге во время путешествия по Европе с семьей. Причина смерти — предположительно тромб. Однако знакомые журналиста выразили мнение, что не жаловавшийся на проблемы со здоровьем Запольский умер не естественной смертью, и связали его смерть с публикацией книги «Путинбург».

Вдова Елизавета также не исключила вероятность отравления. С её слов, впервые у Дмитрия Запольского приступ случился за неделю до смерти; в день смерти у Запольского случился аналогичный приступ и в этот раз приступ оказался гораздо сильнее; было решено вызвать скорую, однако Запольский скоропостижно скончался за пару минут до прибытия медиков.

Источники

Ссылки 
 https://www.youtube.com/channel/UC-jewRxm5ohVFjbad2LlgBQ
 http://www.cathedral.ru/ivan__dgon__parland
 http://kommersant.ru/doc/184957
 http://rusmonitor.com/dmitrijj-zapolskijj-igry-patriotov.html
 http://www.ntv.ru/video/575703/
 https://www.youtube.com/watch?v=qq38ppR44FY
 http://smena.ru/news/2003/07/10/95/
 http://www.musakov.ru/#!/article/item/382
 http://www.spb.kp.ru/daily/23068/111065/
 http://new.search.rsl.ru/en/record/01000961149
 https://www.rospres.com/z/tag/Запольский Дмитрий Николаевич/ // Руспрес
 https://lenizdat.ru/articles/1101742/
 http://www.svoboda.org/a/27200524.html
 https://snob.ru/profile/5009/blog/87087?v=1444566759

 http://newsader.com/?s=запольский
 http://rusmonitor.com/?s=запольский

Журналисты России